Rewolucje – seria komiksów
 Rewolucje – album Jamal

Zobacz też 
 Rewolucja
 Rewolucje w Rosji 1917 roku